W Polsce 
 Książenice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Książenice – wieś w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny 
 Książenice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Książenice – gromada